Yozgat, tartomány Törökország közép-anatóliai régiójában
 Yozgat város Törökországban, Yozgat tartomány székhelye
 Yozgat, a fenti tartomány egyik körzete
 Yozgat-tábla, régészeti lelet Yozgatból hettita szövegemlékkel